Spojení písmen O, D a P může označovat více věcí:

 Open Directory Project – otevřený webový adresář
 OpenDocument – souborový formát pro prezentace (přípona .odp)
 Ostravská dílčí pánev – část Ostravsko-karvinské uhelné pánve
 Ökologisch-Demokratische Partei – německá zelená politická strana
 Özgürlük ve Dayanışma Partisi – turecká levicová politická strana
 Ozone depletion potencial
 Obchodní a dodací podmínky